Poletajew ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fjodor Andrianowitsch Poletajew (1909–1945),  russischer Soldat und Widerstandskämpfer
 Igor Andrejewitsch Poletajew (1915–1983), sowjetischer Kybernetiker
 Wiktor Jewgenjewitsch Poletajew (* 1995), russischer Volleyballspieler